Paravachonium är ett släkte av spindeldjur. Paravachonium ingår i familjen Bochicidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klokrypare
Paravachonium